NGC 3579 (другое обозначение — ESO 129-EN8) — эмиссионная туманность в созвездии Киля. Открыта Джоном Гершелем в 1834 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3579
Киль (созвездие)
Эмиссионные туманности